Vanicela är ett släkte av fjärilar. Vanicela ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmalar
Vanicela